Loeiz ar Floc'h peut désigner :
 Loeiz ar Floc'h (1867-1936), barde breton.
 Loeiz ar Floc’h (1909-1986), dit également « Maodez Glanndour », prêtre catholique breton et écrivain.